Hedobia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Hedobia ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Hedobia